Меди́на может означать:

Топоним  
 Медина (араб. город) — название старой части города в странах Магриба и Северной Африки.
 Медина — священный город мусульман в Саудовской Аравии.
 Медина — административный округ (провинция) Саудовской Аравии.
 Медина — муниципалитет в Бразилии.
 Медина (Медиуна) — провинция в составе области Большая Касабланка (Марокко).
 
 Медина-де-лас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Тьерра-де-Медина — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия 
 Медина, Александер (род. 1978) — уругвайский футболист, нападающий и атакующий полузащитник, тренер.
 Медина, Альберто (род. 1983) — мексиканский футболист, нападающий.
 Медина, Антонио (1919—2003) — испанский шахматист, международный мастер и международный арбитр.
 Медина, Данило (род. 1951) — доминиканский политик.
 Медина, Карлос (род. 1965) — андоррский футболист, защитник.
 Медина, Кристиан (род. 2002) — аргентинский футболист.
 Медина, Лина (род. 1933) — самая молодая мать в истории медицины.
 
 Медина, Мария (1769—1821) — артистка балета, супруга балетмейстера Сальваторе Вигано.
 Медина, Николас — аргентинский футболист, олимпийский чемпион 2004 года.
 Медина, Патрисия (1918—2012) — американская актриса.
 Медина, Стефан (род. 1992) — колумбийский футболист, защитник, клуба «Монтеррей» и сборной Колумбии.
 Медина, Факундо (род. 1999) — аргентинский футболист.
 Медина, Хайкель (род. 1992) — коста-риканский футболист.
 Медина, Хатерине (род. 1992) — колумбийская регбистка.
 Медина, Хесус (род. 1997) — парагвайский футболист.
 
 Медина, Хуан Карлос (род. 1983) — мексиканский футболист, крайний полузащитник клуба «Атлас» и сборной Мексики.

Составные фамилии 
 Медина Айон, Хуан Мария (род. 1943) — испанский скульптор.
 Медина Гарригес, Анабель (род. 1982) — испанская теннисистка.
 Абаль Медина, Хуан Мануэль (род. 1968) — аргентинский политик, председатель правительства Аргентины.

Имя 
 Медина (род. 1982) — сценический псевдоним датской певицы чилийского происхождения.

См. также 
 MEDINA — универсальная пре-/постпроцессорная программа для расчета симуляций в моделях конечных элементов (МКЭ), разработанная фирмой T-Systems.